La gara dei 100 metri stile libero femminili dei Giochi della XXXI Olimpiade si è svolta il 10 e l'11 agosto 2016.

Record 
Prima della competizione, i record olimpici e mondiali erano i seguenti:

Durante l'evento sono stati migliorati i seguenti record:

Risultati

Batterie

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni 

sl 100 F